munster – rodzaj francuskiego sera

Niemcy:
 Munster – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia

Francja:
 Munster – miasto w Alzacji
 Munster – miasto w Lotaryngii

Irlandia:
 Munster – jedna z czterech prowincji

Miejscowości w USA:
 Munster – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Munster (ang. Munster Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Munster (ang. Munster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria

Zobacz też 
 Münster